Grube steht für:
 Grube, künstliche Erdvertiefung, siehe Erdbau#Erdbauwerke
 Grube (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Baugrube, künstlich geschaffener Raum unterhalb der Geländeoberfläche
 Bergwerk, Bauwerk zur Gewinnung von Rohstoffvorkommen aus der Erdkruste
 bestimmte Tagebaue, z. B. Sandgrube, Kiestagebau
 Klärgrube oder Senkgrube, eine Entsorgungstechnik
 Abfallgrube, in der Archäologie eine künstlich erzeugte Eintiefung im Boden
 Vorratsgrube für die Vorratslagerung
 Werkstattgrube, ein Schacht für den Zugang zur Unterseite von Fahrzeugen
 Grube Carriage Works, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

Grube ist der Name folgender

geografischer Objekte:
 Grube (Holstein), Gemeinde im Kreis Ostholstein in Schleswig-Holstein
 Ernst-Grube-Park, städtische Grünanlage im Berliner Ortsteil Köpenick im Bezirk Treptow-Köpenick
 Grube im Weilertal (französisch: Fouchy), Gemeinde im Elsass

Ortsteile:
 Grube (Bad Wilsnack), Ortsteil der Stadt Bad Wilsnack im Landkreis Prignitz in Brandenburg
 Grube (Bergisch Gladbach), Ortsteil im Stadtteil Romaney von Bergisch Gladbach
 Grube (Neutrebbin), ein Ortsteil von Neutrebbin in Brandenburg
 Grube (Potsdam), Stadtteil von Potsdam in Brandenburg
 Grube (Schorssow), Ortsteil der Gemeinde Schorssow im Landkreis Rostock in Mecklenburg-Vorpommern
 Grube (Weißenberg), Ortslage in Nostitz, Stadt Weißenberg, Landkreis Bautzen, Sachsen
 Charlottenthal (Krakow am See) (ehem. Grube), Ortsteil der Stadt Krakow am See im Landkreis Rostock in Mecklenburg-Vorpommern
 Grube (Gemeinde Bernstein), Ortsteil der Gemeinde Bernstein, Bezirk Oberwart, Burgenland
 Grube (Gemeinde Schmirn), Ortsteil von Schmirn, Bezirk Innsbruck-Land, Tirol

Gewässer:
 Grube (Weser), Bach in Nordrhein-Westfalen
 Grube (Wismar), Bach in Wismar in Mecklenburg-Vorpommern

anatomischer Begriffe:
 Hungergrube, Einsenkung in der seitlichen Bauchwand bei vierfüßigen Säugetieren
 drei Vertiefungen der Schädelhöhle, siehe Schädelgrube
 Sitz des Grubenorgans, Sinnesorgan von Schlangen zur Erfassung von Infrarotstrahlung
 Rautengrube, ein Boden des 4. Ventrikels im Bereich des Hirnstamms

Organisationen:
 Knabenheim «Auf der Grube» in Niederwangen (Schweiz)

Siehe auch:
 Senke
 Die Grube
 Grub
 Gruben
 Rote Grube, Rothe Grube
 Grupe